Preziosi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Preziosi (* 1973), italienischer Schauspieler
 Amedeo Preziosi (1816–1882), maltesischer Maler
 Carmine Preziosi (* 1943), italienischer Radrennfahrer
 Filippo Preziosi (* 1968), italienischer Rennsport-Teamchef
 Gabriele Preziosi (1884–1952), italienischer Diplomat
 Giovanni Preziosi (1881–1945), italienischer faschistischer Politiker und Antisemit